Райч — фамилия:

 Райч, Бесси (1875—1932) — американский врач и бизнес-леди.
 Райч, Ханна (1912—1979) — немецкая лётчица-испытательница.

См. также 
 Райчу
 Райчев